Саммит Лиги арабских государств в Каире — первый саммит Лиги арабских государств, состоявшимся в Каире, с 13 по 16 января 1964 года.

На саммите, проведенном по инициативе Объединённой Арабской Республики (в составе которого оставался только Египет), было решено провести планирование по разрешению межарабских конфликтов и принять общие принципы в отношении борьбы против империализма и «агрессивной политики» Израиля.

Ключевые резолюции саммита были расширены и зафиксированы в письме в ООН восемь месяцев спустя на втором саммите в Александрии 1964 года.

История 
В то время Сирия и палестинские фидаины призывали к реваншу после арабо-израильской войны 1948 года, но другие арабские государства (в первую очередь Египет при Гамале Абдель Насере) посчитали, что сейчас неподходящий момент для каких-либо боевых действий. Вместо этого они согласились на невоенную тактику отвода воды из реки Иордан, чтобы Израиль не мог ее использовать. Этот отвод был назван . Данный план противоречил первоначальным согласованным предложениям по реке Иордан как Израилем, так и арабскими странами в Объединённом  1955 года, также известном как Объединённый водный план долины реки Иордан. Это было одним из факторов, которые позже ускорили события, начавшие Шестидневную войну в 1967 году.

Главным катализатором этой конференции стало предложение Израиля направить на неё воды Тивериадского озера. В ответ на неоднократные обвинения Сирии в нежелании Египта вступать в военную конфронтацию с Израилем президент Египта Гамаль Абдель Насер поддержал арабский план по отводу двух источников реки Иордан — Хасбани и Банияса.

Что касается Палестины, то Ахмаду аш-Шукайри (1908-1988), палестинскому дипломату и бывшему помощнику генерального секретаря Лиги арабских государств (1950-1956), было поручено инициировать контакты, направленные на создание палестинского образования, в роли которого он в конечном итоге станет первым председателем Организации освобождения Палестины.

На военном фронте Каирское радио объявило, что лидеры государств-членов Лиги Арабских государств договорились создать объединенное военное командование, Объединенное арабское командование, которое возглавит египетский генерал-лейтенант Али Амер со штаб-квартирой в Каире. Никакого упоминания об этом новом органе не было сделано в официальном коммюнике саммита, хотя сам генеральный секретарь Абдул Халек Хассуна заявил, что некоторые принятые резолюции останутся секретными.

Что касается плана отвода воды, то все тринадцать государств-членов единогласно приняли решение одобрить предложение Насера. Результатом саммита и принятых на нем решений стало выхолащивание Совета Лиги Арабских государств и вытеснение его в качестве главного органа, принимающего решения. Насер отговорил сирийских и палестинских партизан от провоцирования израильтян, признав, что у него нет планов войны с Израилем.

В ходе саммита у Насера сложились теплые отношения с королем Хусейном, были налажены связи с правителями Саудовской Аравии, Сирии и Марокко. в конце 1964 года прошёл второй саммит, в городе Александрия, находящийся также в Египте.

Страны участницы 

  Иордания

  Египет (на тот момент одна в составе Объединённой Арабской Республики)

  Тунис

  Алжир

  Судан

  Ирак

  Саудовская Аравия

  Сирия

  Йеменская Арабская Республика (Северный Йемен)

  Кувейт

  Ливан

  Палестина

  Марокко

  Ливия

Источники 
 Ben-Yehuda, Hemda; Sandler, Shmuel (2002). The Arab-Israeli conflict transformed: fifty years of interstate and ethnic crises

 Brecher, Michael; Wilkenfeld, Jonathan (1997). A study of crisis. The University of Michigan Press.

 Kalawoun, Nasser Mounif (2000). The struggle for Lebanon: a modern history of Lebanese-Egyptian relations. London

 Maddy-Weitzman, Bruce (1993). The crystallization of the Arab state system, 1945 – 1954. Syracuse, New York: Syracuse University Press.

Лига арабских государств
История Каира
1964 год в Египте
Январь 1964 года